Tekke puede referirse a:

 Khanqah, también conocidos como Tekke, edificios de las hermandades islámicas; o
 Fatih Tekke, futbolista turco.